Hospital de Jesús, Hospital de Jesús Nazareno u Hospital del Niño Jesús puede hacer referencia a alguna de las siguientes instituciones:

Hospital de Jesús, en la Ciudad de México;
Hospital de Jesús Nazareno, en la localidad española de Villanueva de Córdoba.
Hospital del Niño Jesús u Hospital Infantil Universitario Niño Jesús en Madrid.
 Hospital de Jesús, en la localidad española de Ateca.